Schweinsteig ist der Ortsname von
 Schweinsteig (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schweinsteig (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schweinsteig (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schweinsteig (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Schweinsteiger (Familienname)
 Schweinsteg, Ortsname in St. Leonhard in Passeier, Südtirol